Jméno a příjmení Jan Měchura má více nositelů:

 Jan Měchura (advokát) (1774–1852) – pražský advokát z 19. století, tchán Františka Palackého
 Jan Měchura (politik) (1876–po 1939) – český a československý politik z jižní Moravy, poslanec za agrárníky